Up in the Air (livro) — romance de 2001 de Walter Kim
 Up in the Air (1940) — filme musical com Frank Darro e Marjorie Reynolds
 Up in the Air (2009) — filme com George Clooney
 Up in the Air (canção) — gravada pela banda 30 Seconds to Mars

Desambiguações de artes